Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Tianjin Open, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Qiang Wang che ha battuto in finale Lin Zhu 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Ling Zhang (quarti di finale)
 Qiang Wang (Campionessa)
 Ankita Raina (quarti di finale)
 Kamila Kerimbajeva (primo turno)

 Fangzhou Liu (quarti di finale)
 Justyna Jegiołka (secondo turno)
 Jia-Jing Lu (primo turno)
 Aleksandrina Najdenova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Tianjin 2014